Valea Mare – gmina w Rumunii, w okręgu Covasna
 Valea Mare – wieś w Rumunii, w okręgu Covasna, w gminie Valea Mare

 Valea Mare – wieś w Rumunii, w okręgu Alba, w gminie Ceru-Băcăinți
 Valea Mare – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Band
 Valea Mare – wieś w Rumunii, w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Șanț

 Zobacz też
 Valea Mare de Codru – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Holod
 Valea Mare de Criș – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Borod